Bokod, une commune hongroise du comitat de Komárom-Esztergom.
 Bokod, une municipalité de la province de Benguet aux Philippines.